Ольга Викторовна Иванова:
* Иванова, Ольга Викторовна (род. 1961) — российская театральная актриса.
 Иванова, Ольга Викторовна (род. 1979) — российская легкоатлетка (толкание ядра).